Tour du Finistère 2018 var den 33. udgave af cykelløbet Tour du Finistère. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 14. april 2018. Det blev vundet af franske Jonathan Hivert fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018